Ю́рий Дани́лович Комисса́ров (27 ноября 1936, Ленинград — 11 ноября 2016, Москва) — советский и российский артист, театральный актёр, народный артист России (2004).

Биография 
В 1941—1945 годы жил в Тегеране, где отец служил пресс-атташе в посольстве.

В 1953 году не прошёл по конкурсу во ВГИК, Школу-студию МХАТ и Щукинское училище. С 1953 года работал в театре «Ленком» осветителем. С 1954 года играл в Центральном театре Советской Армии — вначале во вспомогательном составе; в 1959 году исполнил первую главную роль в спектакле «Серёжка с Малой Бронной».

Окончил ГИТИС по специальности «театроведение».

Похоронен 27 ноября 2016 года на 9 участке  Москвы.

Семья 
 Отец — Даниил Самуилович Комиссаров (1907 - 2008), востоковед; мать — Юлия Панышева (1912 - 2009), специалист по древнерусской литературе. Были репрессированы в 1950 году, реабилитированы в 1954 году.
 Брат — Александр (род. 1944), артист театра и кино.
 Сын — Дмитрий.

Творчество

Роли в театре 

 «Лётчики» — суворовец
 «Давным-давно» А. К. Гладкова — Иван
 «Учитель танцев» — Корнехо
 «Серёжка с Малой Бронной» Ю. А. Шевкуненко — Сергей
 «Объяснение в ненависти» — Воробьёв
 «Первый бал Вики» — Модрис
 «Не померкнет никогда» — Петька
 «Признание в любви» — Мятлик
 «Камешки на ладони» — Радеев
 «Барабанщица» — юноша в тельняшке
 «Любка-любовь» — Сорокин
 «Камень-птица» — Семён
 «Два товарища» — Козуб
 «Ковалёва из провинции» — скорняк
 «А зори здесь тихие» — майор
 «Бесприданница» А. Н. Островского — Вожеватов
 «Волки и овцы» А. Н. Островского — Павлин Савельевич
 «Севастопольский марш» (по «Севастопольским рассказам» Л. Н. Толстого) — Василий Михайлович
 «На дне» М. Горького — Бубнов
 «Птицы нашей молодости» — Андрон Русу
 «Усвятские шлемоносцы» — Чибисов
 «Обретение» — отец Гэинэ
 «Эхо» — корреспондент
 «Остров сокровищ» — Чёрный Пёс
 «Молва» А. Д. Салынского — Фрязин
 «Закон вечности» — Мамука
 «Комическая фантазия о жизни, любви и смерти барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена» Г. И. Горина — бургомистр
 «Экзамены никогда не кончаются» — Дон Чикуцце
 «Спутники» — Соболь
 «Расстояние в 30 дней» — майор
 «Идиот» — Лебедев
 «Осенняя кампания 1799 года» — Моро
 «Сватовство майора» — Фартицкий
 «Адам и Ева» — Пончик-Непобеда
 «Шарады Бродвея» — Хинкл
 «Цветные сны о чёрно-белом» — Харитонов
 «Сердце не камень» — Халымов
 «Старый холостяк, или Распутники» — Айзек Фондулайф
 «Гамлет» У. Шекспира — 1-й могильщик
 «Царь Фёдор Иоаннович» — Андрей Петрович Луп-Клешнин
 «Госпожа министерша» Б. Нушича — Пера
 «Ма-Мурэ» Ж. Сармана — Кюрэ

Озвучивание мультфильмов 
 1975 — В стране ловушек - Страх

Награды 
 Народный артист Российской Федерации (2004).
 Заслуженный артист РСФСР (1982).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Выпускники театроведческого факультета ГИТИСа